Rotthaus ist der Name von:

Nachname
 Jochen A. Rotthaus, deutscher Sportfunktionär
 Karl Peter Rotthaus (* 1928), deutscher Jurist
 Stephan Rotthaus, Bankkaufmann und Wirtschaftsjournalist
 Wilhelm Rotthaus (* 1938), deutscher Psychiater und Buchautor

Ortsbezeichnung
 Zeitweiliger Name des Wuppertaler Stadtteil Kotthaus

Sonstiges:
 Funktionsbezeichnung eines höherrangigen Hauses einer Rotte, z. B. in der Tiefgrabenrotte in Frankenfels im Bezirk St. Pölten-Land, Österreich

Siehe auch:
 Rothaus
 Rothhaus (Begriffsklärung)
 Rotthausen